Бахтин —  фамилия многонациональная и топоним.

Известные носители 
 
 Бахтин, Вениамин Сергеевич (1888—1937) — русский и советский миколог и фитопатолог.
 Бахтин, Владимир Соломонович (настоящая фамилия Гельман, 1923—2001) — фольклорист, исследователь городского фольклора.
 Бахтин, Вячеслав Андреевич (род. 1950) — советский и российский врач, хирург.
 
 Бахтин, Игорь Владимирович (род. 1973) — советский и российский футболист и тренер.
 Бахтин, Иннокентий Степанович (1916—2003) — советский кораблестроитель, лауреат Ленинской премии.
 Бахтин, Константин Николаевич (1873— после 1928) — русский живописец-пейзажист.
 
 
 Бахтин, Семён Алексеевич (1920—1970) — Герой Советского Союза.
 Бахтин, Филипп Евгеньевич (род. 1976) — российский журналист, главный редактор журнала «Esquire».
 Бахтин, Юрий Георгиевич (1929—2010) — советский партийный деятель.



Топонимы 
 Бахтин — село, Мурованокуриловецкий район, Винницкая обл., Украина.
 Бахтин — село, Боровский район, Харьковская обл., Украина.

См. также 
 Бахмин
 Бахтино

Примечания